Алекса́ндр Тимако́в:
 Тимаков, Александр Иванович (1915—1977) — танкист, Герой Советского Союза.
 Тимаков, Александр Павлович (1923—1994) — полный кавалер ордена Славы.